Чжуан Цзяжун (; родилась 10 января 1985 года в Гаосюне, Китайская Республика) — профессиональная теннисистка, представляющая на соревнованиях Китайский Тайбэй. Двукратная финалистка турниров Большого шлема в женском парном разряде (Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат США-2007); бывшая пятая ракетка мира в парном рейтинге; победительница 22 турниров WTA в парном разряде; победительница теннисного турнира в рамках Азиатских игр в женском парном разряде; пятикратная победительница теннисного турнира в рамках Универсиады (трижды — в паре, дважды — в миксте).

Общая информация 
Цзяжун — старшая из двух детей Чжуан Вэньтэна (ныне он помогает дочери в тренировках) и Се Сюлин (работает фармацевтом); её брата зовут Чжуан Юэин.
 
Китаянка пришла в теннис в семь лет при поддержке отца. Любимое покрытие — хард, лучший удар — подача.

Чзяжун владеет английским, а также северокитайским и тайваньским диалектами китайского языка.

Спортивная карьера 
Начало карьеры

Профессиональную карьеру Чжуан начала в 2001 году. Основных успехов в карьере добилась выступлениями в парном разряде. Первый титул на турнирах из цикла ITF она выиграла в ноябре 2001 года. В январе 2004 года Чжуан впервые сыграла в основных соревнованиях турнира серии Большого шлема. Это произошло на Открытом чемпионате Австралии, где в первом раунде она встретилась с № 4 в мире на тот момент Амели Моресмо и уступила более именитой сопернице. В начале октября 2004 года совместно с соотечественницей Се Шувэй выходит в парный финал турнира в Сеуле, который стал для неё первым на турнирах WTA. Через год Чжуан вернулась на турнир в Сеул и выиграла свой дебютный титул WTA, выступив в паре с Латишей Чан.

В начале 2007 года 22-летняя Чжуан, выступая на Открытом чемпионате Австралии в паре с Латишей Чан смогла выйти в свой первый финал Большого шлема. В решающей встрече тайваньский дуэт уступает паре Кара Блэк и Лизель Хубер со счётом 4-6, 7-6(4), 1-6. В феврале Чжань и Чжуан выиграли турнир в Бангалоре, а в марте дошли до финала турнира 1-й категории в Индиан-Уэллсе. На Открытом чемпионате Франции в парном разряде они доходят до четвертьфинала. При подготовке к Уимблдону тайваньский дуэт выиграл сразу два парных трофея на траве (в Бирмингеме и Хертогенбосе). На главном же травяном турнире они проигрывают в третьем раунде. На Открытом чемпионате США Чжань и Чжуан пробились во второй в сезоне финал Большого шлема, но как и в Австралии им не удалось одержать общую победу. На этот раз они уступили российско-французской паре Натали Деши Динара Сафина (4-6, 2-6). В сентябре Чжуан в команде уже с Се Шувэй завоевала два парных титула на турнирах в Пекине и в Сеуле. По итогам 2007 года Чжуан Цзяжун заняла 7-е место в парном рейтинге.

2008-13
В феврале 2008 года Чжуан совместно с Латишей Чан выигрывает парный титул в Паттайе. В мае им удается выиграть соревнования на турнире 1-й категории в Риме. На кортах Открытого чемпионата Франции представительницы Тайваня дошли до четвертьфинала. В июле в альянсе с Чжань она выигрывает турнир в Лос-Анджелесе. В августе их дуэт принял участие на летних Олимпийских играх в Пекине ,где они выбыли во втором раунде. После Олимпиады Чжуан в парном рейтинге поднялась на 5-ю строчку (высшую для себя в карьере). В сентябре совместно с Се Шувэй она третий раз в карьере взяла парный приз на турнире в Сеуле. В октябре этот тайваньский дуэт смог победить ещё и у себя на родине — на 100-тысячнике ITF в Тайбэе.

Следующего титула Чжуан Цзяжун добивается в апреле 2009 года на турнире в Понте-Ведра-Бич в дуэте с представительницей Индии Саней Мирзой. В августе она второй год подряд победила в Лос-Анджелесе — на этот раз в паре с китаянкой Янь Цзы. В октябре Чжуан добилась успеха в Осаке в команде с американкой Лизой Реймонд. В ноябре на турнире ITF в Тайбэе Чжуан победила в паре с Латишей Чан. На старте сезона 2010 года Чжуан выиграла турнир в Хобарте в партнёрстве с чешкой Кветой Пешке. Следующий титул она взяла в октябре на турнире в Пекине в дуэте с Ольгой Говорцовой. В ноябре она третий раз подряд выиграла 100-тысячник ITF в Тайбэе (с Чжан Кайчжэнь).

На Открытом чемпионате Австралии 2011 года тайваньская спортсменка вышла в четвертьфинал в женской паре и миксте. В мае с Акгуль Аманмурадовой она выиграла грунтовый турнир в Страсбурге. Ещё один титул Чжуан завоевала в августе в Нью-Хейвене в паре с Говорцовой. В марте 2012 года с Чжан Кайчжэнь она победила на турнире в Куала-Лумпуре. В мае того же года она стала чемпионкой парных соревнований в Эшториле совместно с Чжан Шуай. В августе Чжуан на Олимпиаде в Лондоне в дуэте с Се Шувэй доходит до четвертьфинала. На Открытом чемпионате США она дошла до четвертьфинала в паре с Чжан Шуай. С октября 2012 по ноябрь 2013 года не выступала на соревнованиях.

2014-18
В июле 2014 года Чжуан выиграла титул на турнире серии WTA 125 в Наньчане с японской теннисисткой Дзюнри Намигатой. Ещё один турнир данной серии она выиграла в сентябре в Сучжоу в альянсе с Чжань Цзиньвэй. В сентябре Чжуан выиграла турнир в Гуанчжоу в паре с китаянкой Лян Чэнь. Этот титул стал 20-м в её карьере на турнире в WTA. Лян Чэнь и Чжуан Цзяжун в мае 2015 года победили на грунтовом турнире в Страсбурге. Следующую победу Чжуан одержала в феврале 2016 года на турнире серии Премьер в Дубае в команде с Дарьей Юрак. В июне 2017 года Чжуан в партнёрстве с Ренатой Ворачовой выиграла турнир серии WTA 125 в Боле.

В 2018 году Цзяжун завершила профессиональную карьеру. Последний раз она сыграла у себя на родине — на турнире в Тайбэе, где в паре с Чжан Кайчжэнь дошла до полуфинала.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (15)

Победы (10) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (36)

Победы (22) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (14)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (53)

Победы (36)

Поражения (17)

История выступлений на турнирах 

Примечание: Н1К — не 1я категория. НM5 — не Premier Mandotary и не Premier 5.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Тайваня
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года